Патрик Вольф:
 Вольф, Патрик (род. 1975) — словацкий футболист.
  (род. 1981) — австрийский футболист.